Бе́рков — фамилия.

Чаще всего фамилия Берков имеет еврейское происхождение, от уменьшительного варианта еврейского имени Бер — «Берко». От того же имени происходят фамилии , , .

Среди российских дворян фамилия Берков имела голландское происхождение. Её носили потомки В. Беркхоффа (В. И. Беркова) — голландца-кораблестроителя, сделавшего карьеру в России.

Известные носители 
 Алан Берков (1969—1998) — российский автогонщик.
 Берков, Валерий Павлович (1929—2010) — советский и российский филолог-германист, лексикограф, исследователь истории норвежского и исландского языков.
 Берков, Василий Иванович (; 1794—1870) — российский кораблестроитель, начальник Санкт-Петербургской городской верфи.
 Берков, Геннадий Борисович (1961—2011) — советский и российский рок-музыкант, гитарист группы «Спасательный круг».
 Берков, Павел Наумович (1896—1969) — советский литературовед и историк литературы.

Беркова

Топоним 
 Берков — деревня в Октябрьском районе Гомельской области (Белоруссия).

См. также 
 Беркоу, Джон — спикер Палаты общин Великобритании
 Беркофф
 Берку